Willem van Haecht peut faire référence à :
 Willem van Haecht, écrivain flamand (v. 1530 - entre 1585 et 1612)
 Willem van Haecht, peintre flamand (1593 - 1637)